

Localidades

 Sainte-Marie-du-Mont (Isère)
 Sainte-Marie-du-Mont (Mancha)

Desambiguações de topônimos